Notion peut désigner :

Toponymie 

 Notion, cité grecque antique d'Asie Mineure. S'y déroula notamment la bataille de Notion.

Philosophie 
 Notion, idée ou concept

Informatique 
 Notion, application de prise de notes, de bases de données, de tableaux Kanban, de wikis, de calendriers et de rappels.